Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die NYJTL Bronx Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen vom 16. bis 18. August 2019 an der Qualifikation teil. Kristie Ahn zog vor ihrem ersten Spiel gegen Whitney Osuigwe zurück, weshalb diese Freilos für die zweite Runde bekam.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in New York City